Step Up-en español:Avanza- es una canción interpretada por el grupo coreano Miss A, incluida en el segundo miniálbum del grupo, Step Up , incluida después en su primer álbum de larga duración A Class.
La canción es la más corta de Step Up  y de A Class y sin ser lanzada como sencillo, logró ingresar a los conteos más importantes de Corea del Sur, como el Gaon Chart y el MNET Chart.

Rankings Coreanos

Véase también
Miss A

A Class

Step Up

Sencillos de Miss A
Canciones de 2010